Уинтатериевые  — семейство вымерших млекопитающих из отряда диноцерат (Dinocerata).

Уинтатериевые были самыми крупными наземными млекопитающими своего времени. Жили с раннего палеоцена по средний эоцен.

Уинтатериевые были массивно сложенными животными с толстыми ногами, широкими ступнями и очень маленьким мозгом. Наиболее характерные отличительные особенности уинтатеривых (подсемейства Uintatheriinae) — наличие множества тупых рогов, схожих с оссиконами современных жирафов, а также больших саблевидных клыков. У представителей рода гобиатериев (Gobiatherium) отсутствуют присущие другим уинтатериевым рога, из-за чего их выделяют в  подсемейство Gobiatheriinae или даже отдельное семейство Gobiatheriidae.

С вымиранием уинтатериевых их экологическая ниша была заполнена бронтотериевыми.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2018 года в семейство включают 11 вымерших родов:
 Роды incertae sedis
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Подсемейство Gobiatheriinae
 Род 
 Подсемейство Uintatheriinae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
Некоторые систематики включают в семейство роды Prodinoceras и Probathyopsis, но чаще их рассматривают в отдельном семействе продиноцератид (Prodinoceratidae), так как они не имеют рогов.

Примечания 

Диноцераты
†